Мюсси́-ла-Фос () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Венаре-Ле-Лом. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21448.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 76 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 46 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 37 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 80,4 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 37 активных жителей работали 35 человек (22 мужчины и 13 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 9 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мюсси-ла-Фос 

Коммуны департамента Кот-д’Ор